Murtfeldt ist der Name von

 Amalie Murtfeldt (1828–1888), deutsche Malerin in Bremen.
 Carl Ludwig Murtfeldt (1745–1820), deutscher Ingenieurkapitän und Kartograf in Bremen
Siehe auch:
 Murtfeldt Kunststoffe